Wossidlo ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Theodor Wossidlo (1794–1859), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Schriftsteller
 Erich Wossidlo (1882–1931), deutscher Mediziner, Lehrbeauftragter und Sachbuchautor
 Ernst Wossidlo (1884–1973), Baumeister und Bildhauer
 Fritz Wossidlo (1877–1942), deutscher Konteradmiral
 Hans Wossidlo (1854–1918), deutscher Urologe
 Peter Rüttger Wossidlo (* 1936), Gründungsvater bzw. Gründungsdekan der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in Bayreuth und Chemnitz
 Richard Wossidlo (1859–1939), deutscher Gymnasiallehrer und Volkskundler, Nestor der mecklenburgischen Volkskunde